Иоганн Эберт:
 Эберт, Иоганн Арнольд (1723—1795) — немецкий поэт и автор художественных переводов.
 Эберт, Иоганн Якоб (1737—1805) — немецкий математик, поэт, астроном, журналист и писатель.